Federico II Gonzaga o Federico II de Mantua, (Mantua; 17 de mayo de 1500 – Marmirolo; 28 de agosto de 1540), fue un noble italiano, gobernante del Mantua de 1519 hasta su muerte.

Biografía 
Federico era hijo del marqués de Mantua Francisco II Gonzaga y de Isabel de Este. Tras la prematura muerte de su padre, su madre ejerció la regencia de Mantua debido a la minoría de edad de Federico como heredero.

En 1530, el emperador Carlos V elevó el título familiar a ducado, por lo que Federico II Gonzaga fue el primer duque de Mantua.

Matrimonio e hijos
Federico se casó el 16 de noviembre de 1531 con Margarita Paleólogo (11 de agosto de 1510 –28 de diciembre de 1556), hija de marqués de Montferrato Guillermo IX de la poderosa dinastía Paleólogo y de su esposa Ana de Alençon. 

El matrimonio con Margarita produjo en 1533 el título de Montferrato a la familia Gonzaga por la extinción de la línea legítima masculina en su esposa. En 1536 el emperador también ascendió el marquesado de Montferrato al rango de ducado. Federico y Margarita tuvieron siete hijos:
 Francisco III Gonzaga (10 de marzo de 1533 - 22 de febrero de 1550), duque de Mantua y Montferrato, que se casó con Catalina de Habsburgo (1533 - 1572), hija del emperador Fernando I de Habsburgo.
 Leonor Gonzaga, (1535); 
 Ana Gonzaga, (1536);
 Isabel Gonzaga (18 de abril de 1537 - 16 de agosto de 1579) casada con Francisco Fernando de Ávalos, príncipe de Francavilla y de Montesarchio y marqués del Vasto.
 Guillermo Gonzaga (23 de enero de 1538 - 14 de agosto de 1587), duque de Mantua y Monferrato al suceder a su hermano en 1550. Se casó en 1561 con Leonor de Habsburgo (1534-1594), hija del emperador Fernando I de Habsburgo.
 Luis Gonzaga-Nevers (18 de septiembre de 1539 - 23 de octubre de 1595), duque de Nevers y de Rethel por su matrimonio con Enriqueta de Clèves (1542-1601), hija de Francisco I de Nevers. Estos títulos también pasaron a la Casa Gonzaga por la extinción de la línea legítima masculina.
 Federico Gonzaga (1540 - 21 de febrero de 1565), obispo de Mantua desde 1563, luego nombrado cardenal.

Mecenas 
Federico II Gonzaga, como otros dirigentes de la Italia renacentista, fue protector de las artes. Fue mecenas de Tiziano, que lo retrató en diversas ocasiones, y también de Correggio, a quien encargó famosas pinturas mitológicas. Encomendó la construcción del Palacio del Té a Giulio Romano como residencia veraniega en las afueras de Mantua.

Antepasados

Enlaces externos 
 Federico II - primer duque de Mantua (en italiano)
  (en italiano)
 Genealogía de la Casa Gonzaga (en inglés)

Condotieros
Gobernantes de Mantua del siglo XVI
Duques de Mantua (Gonzaga)
Marqueses de Montferrato del siglo XVI (Gonzaga)
Marqueses de Mantua (Gonzaga)
Mecenas de Italia
Nacidos en Mantua
Fallecidos en la provincia de Mantua